Het tennistoernooi US Open werd in 1994 bij de mannen voor de 114e keer gehouden. De ongeplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Duitser Michael Stich met 6-1, 7-6 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1994